

Sigle 
 Vicariato Pedemontana Est – vicariato dell'Arcidiocesi di Modena-Nonantola (Italia)

Codici 
 VPE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ongiva Pereira (Angola)